Albert Brager ist der Name von

* Albert Brager (Kaufmann) (1859–1936), auch: Albert A. Brager, US-amerikanischer Kaufmann und Gründer des Warenhauses Brager of Baltimore
 Albert Brager (Künstler) (?–1929), deutscher Unternehmer, Zeichner, Lithograf, Schriftkünstler und Grafiker, Heraldiker und Pädagoge